Mario Pepe ist der Name folgender Personen:

* Mario Pepe (Politiker, 1941) (* 1941), italienischer Politiker
 Mario Pepe (Politiker, 1951) (* 1951), italienischer Politiker